Mit dem Namen Zeche Hermann gab es in Deutschland mehrere Bergwerke. Dies waren unter anderem:

 Die Zeche Hermann (Essen) in Essen-Heidhausen
 Die Zeche Hermann (Hattingen) in Hattingen-Blankenstein 
 Die Zeche Hermann (Selm) in Selm-Beifang
 Die Zeche Hermann (Witten) in Witten-Muttental

Siehe auch
 Grube Hermann
 Hermannschacht
 Hermanns Stolln
 Zeche Glücklicher Hermann in Hattingen-Blankenstein 
 Zeche Hermanns Gesegnete Schiffahrt in Hattingen-Welper-Blankenstein
 Zeche Junger Hermann
 Zeche Vereinigte Hermann